Apostolicum (lateinisch) steht für:

 apostolisches Glaubensbekenntnis
 (Unguentum) Apostolicum bzw. Emplastrum apostolicum (eine Salbe bzw. ein Arzneipflaster), Zwölfbotensalbe oder Zwölfbotenpflaster

Siehe auch:
 Apostolicum pascendi
 Corpus Apostolicum
 Apostolische Briefe
 Katholische Briefe